Der Volvo Ladies Cup 1988 war ein Tennisturnier der Damen in Båstad. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 4. bis 10. Juli 1988 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in Båstad